Анато́лий Никола́евич Бара́нов:
 Баранов, Анатолий Николаевич (1924—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Баранов, Анатолий Николаевич (род. 1956) — советский и российский филолог, лингвист и педагог.